Вейц — немецкая фамилия. Известные носители:
 Вейц, Борис Исаакович (1934—1991) — советский композитор.
 Вейц, Вениамин Исаакович (1905—1961) — советский энергетик, член-корреспондент АН СССР.
 Вейц, Марк (род. 1945) — клавишник и лидер психоделической группы Strawberry Alarm Clock.

См. также 
 Вайц (значения)